De Jode est un patronyme néerlandais signifiant . Il est notamment porté par :
 Gerard de Jode (1509 - 1591), cartographe, graveur et éditeur actif à Anvers ;
 Pieter de Jode l'Ancien (1570 - 1634), graveur flamand, fils de Gerard ;
 Pieter de Jode le Jeune (ou Pieter de Jode II, 1606–1674), graveur et marchand d'art flamand, fils de Pieter de Jode l'Ancien ;
  (1638 - 1667), graveur flamand, fils de Pieter de Jode le Jeune ;
 Cornelis de Jode (1568 - 1600), cartographe et graveur flamand, fils de Gerard ;
  (1630 - après 1662), peintre néerlandais, pas de relation établie avec les précédents.

Bibliographie 
 

Patronyme flamand